Trattengraben ist der Name folgender Gewässer:

 Trattengraben (Glauningbach), rechter Zufluss des Glauningbachs bei Gosdorf, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Trattengraben (Mur), rechter Zufluss der Mur bei Sankt Lorenzen ob Murau, Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Trattengraben (Schliersee) , Zufluss des Schliersees bei Fischhausen, Gemeinde Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern.

Siehe auch:
 Trattenbach (Begriffsklärung)